Wahlkreis 54 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 54
 Landtagswahlkreis 54